signifie en anglais « Hôtel des cœurs brisés ». Elle peut faire référence à :

Chanson 
 , chanson écrite par  et  et interprétée par Elvis Presley présente sur l'album Elvis' Golden Records sorti le  ;
 , chanson de Whitney Houston présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Yohio présente sur l'album  sorti le .
 This Place Hotel , chanson des The Jackson Five sorti en 1980 , à l’origine nommée Heartbreak Hotel mais changé pour copié-collé du titre d’Elvis Prelsey sorti en 1958 , sorti sur leur album Triumph  en 1980 .

Cinéma 
 , film américain de Chris Columbus sorti en 1988.

Télévision 
 Heartbreak Hotel, titre original du second épisode de la trentième saison de la série télévisée d'animation Les Simpson (2018), nommé Hôtel des cœurs brisés.

Homonymie de titre